Гео́ргий Влади́мирович Жеряко́в (род. 3 февраля 1982, Череповец) — российский  композитор, звукорежиссёр и музыкальный продюсер.

Биография 
Родился 3 февраля 1982 в Череповце, Вологодской области.

В 1999 году стал лауреатом первой премии международного конкурса пианистов-композиторов имени Сергея Михайловича Слонимского по приглашению которого Георгий поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова и окончил её в 2006 году по специальности фортепиано обучаясь в классе профессора Александра Михайловича Сандлера.

Являлся стипендиатом фонда М. Ростроповича в 2003г.

Факультативно занимался композицией в классе профессора Александра Дерениковича Мнацаканяна, брал уроки композиции у Сергея Михайловича Слонимского.

Первые три симфонии были написаны за время обучения в консерватории. Его четвёртая симфония — «Генезис», была написана в 2012 году.

С 2009 по 2016 года он написал более 50 треков для игры «War Thunder» компании Gaijin Entertainment.

С 2014 работает на студии анимационного кино «Мельница» сначала оркестровщиком музыки написанной Михаилом Чертищевым, а с 2018 как композитор. Начиная с мультфильма «Урфин Джюс возвращается».

В 2021 году состоялась мировая премьера симфонической поэмы Жерякова Георгия - «Танковое сражение на Курской Дуге» в рамках концерта «Музыка войны и побед». Исполнена в концертном зале в здании Екатерининского собрания СПБ ГБУК "Петербург-концерт" Санкт-Петербургским симфоническим оркестром под управлением Народного Артиста России - Стадлера, Сергея Валентиновича

Член Союза композиторов Санкт-Петербурга

Фильмография

Композитор

Оркестровка (на музыку Михаила Чертищева) 
 2014 — Три богатыря. Ход конём
 2014—2015 — Крепость. Щитом и мечом
 2015 — Иван Царевич и Серый волк 3
 2016 — Три богатыря и морской царь
 2017 — Урфин Джюс и его деревянные солдаты
 2017 — Три богатыря и принцесса Египта

Дискография 
 War Thunder: Air Forces, Vol.1 Original Game Soundtrack 2012 г.
 The Rustled Bear
 Beyond the Precipice
 A Night Too Restless
 Shadow Above the Volcano
 A Tremendous Turbulance
 Rolling out the Waves
 With Haste and Certitud
 Keen Eyes and Steady Hands
 A Glorious Flight
 Duty, Steel My Heart
 Weariness Has No Place
 Angel of Vengeance, Take My Side
 The Sun's Long Reach
 The Marching out of Fate
 Of My Own Accord
 Empires Must Be Firm
 Caught Before the Storm
 Freedom, Your Bells Harken to me
 Disturbing the Balance
 Imperial Determination
 Upon the Blade of the Sword
 War Thunder: Ground Forces. Vol. 1 Original Game Soundtrack 2014 г.
 Behind the Enemy Line
 On the March
 Before Sunrise
 Perpetuum Mobile, Pt.1
 Perpetuum Mobile, Pt.2
 Perpetuum Mobile, Pt.3
 Perpetuum Mobile, Pt.4
 Simphony of Steel
 Minute of Silence
 Victoria
 Signal to Attack
 War Thunder: Naval Forces, Vol. 1 Original Game Soundtrack 2016 г.
 Destroyers Attack!
 Take No Heed My Countrymen
 Leaving Calmer Shores
 Push Through to Tomorrow's Light
 The Convoy of Hope
 Which Way the Wind Turns
 To Your Stations!
 The Enemy Is Dead Ahead
 Rendezvouz at Sea
 Night Attack
 The Gently Marching Sea
 Upon the Horizon's Edge
 War Thunder: Original Game Soundtrack 2018 г.
 Welcome into the Channel
 Our Island Home
 The Darkest Hour
 China Hangar

Академическая музыка 
Симфония № 1 — «Fantasy»
Симфония № 2 — «Adventure»
Симфония № 3
Симфония № 4 — «Genesys»
Симфоническая поэма — «Танковая атака на Курской Дуге»
Фантазия для Валторны и двух фортепиано
Фантазия для камерного оркестра и фортепиано — «Санкт-Петербург» 
Песнь для симфонического оркестра и хора — «Зенит-Чемпион! Триумфальная»

Примечания

Ссылки 
 
 
 https://www.kinopoisk.ru/name/1625311/ 
 https://www.georgy-zheryakov.ru/bio 
 https://www.kinonews.ru/person_23184/georgy-zheryakov 
 https://warthunder.ru/ru/soundtrack/ 

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории